Medar ist der Familienname von
Vladimir Medar (1923–1978), jugoslawischer Schauspieler

Medar ist der Name folgender Orte:
Medar-Blechhammer, ehemaliger Name von Blachownia Śląska, Ortsteil von Kędzierzyn-Koźle, Polen

Siehe auch:
Medary